Çatak (district), een Turks district
 Çatak (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çatak

dorpen
 Çatak (Alaca), een dorp in het Turkse district Alaca
 Çatak (Alaplı), een dorp in het Turkse district Alaplı
 Çatak (Altınyayla), een dorp in het Turkse district Altınyayla
 Çatak (Bafra), een dorp in het Turkse district Bafra
 Çatak (Bigadiç), een dorp in het Turkse district Bigadiç
 Çatak (Buldan), een dorp in het Turkse district Buldan
 Çatak (Çarşamba), een dorp in het Turkse district Çarşamba
 Çatak (Çatalzeytin), een dorp in het Turkse district Çatalzeytin
 Çatak (Çine), een dorp in het Turkse district Çine
 Çatak (Çorum), een dorp in het Turkse district Çorum
 Çatak (Devrekani), een dorp in het Turkse district Devrekani
 Çatak (Digor), een dorp in het Turkse district Digor
 Çatak (Doğankent), een dorp in het Turkse district Doğankent
 Çatak (Düziçi), een dorp in het Turkse district Düziçi
 Çatak (Fethiye), een dorp in het Turkse district Fethiye
 Çatak (Gölköy), een dorp in het Turkse district Gölköy
 Çatak (Gönen), een dorp in het Turkse district Gönen
 Çatak (Görele), een dorp in het Turkse district Görele
 Çatak (Haymana), een dorp in het Turkse district Haymana
 Çatak (Hınıs), een dorp in het Turkse district Hınıs
 Çatak (Hisarcık), een dorp in het Turkse district Hisarcık
 Çatak (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
 Çatak (Ilgın), een dorp in het Turkse district Ilgın
 Çatak (Ilıca), een dorp in het Turkse district Ilıca
 Çatak (Karaman), een dorp in het Turkse district Karaman
 Çatak (Karlıova), een dorp in het Turkse district Karlıova
 Çatak (Kiraz), een dorp in het Turkse district Kiraz
 Çatak (Küre), een dorp in het Turkse district Küre
 Çatak (Maçka), een dorp in het Turkse district Maçka
 Çatak (Mardin), een dorp in het Turkse district Mardin
 Çatak (Nazilli), een dorp in het Turkse district Nazilli
 Çatak (Niksar), een dorp in het Turkse district Niksar
 Çatak (Oltu), een dorp in het Turkse district Oltu
 Çatak (Osmancık), een dorp in het Turkse district Osmancık
 Çatak (Ovacık), een dorp in het Turkse district Ovacık
 Çatak (Refahiye), een dorp in het Turkse district Refahiye
 Çatak (Safranbolu), een dorp in het Turkse district Safranbolu
 Çatak (Saimbeyli), een dorp in het Turkse district Saimbeyli
 Çatak (Sarıkamış), een dorp in het Turkse district Sarıkamış
 Çatak (Sarıkaya), een dorp in het Turkse district Sarıkaya
 Çatak (Silifke), een dorp in het Turkse district Silifke
 Çatak (Tekman), een dorp in het Turkse district Tekman
 Çatak (Ünye), een dorp in het Turkse district Ünye